Divizia 8 Infanterie a fost o mare unitate de nivel tactic a Armatei României care a participat la luptele din:
 Primul Război Mondial: Divizia 8 Infanterie (1916-1918)
 Operațiile militare pentru apărarea Marii Uniri: Divizia 8 Infanterie (1918-1920)